Dharampur peut faire référence à :
 Dharampur, une ville du Gujarat (Inde) et ancien État princier des Indes ;
 Dharampur, une ville de l'Himachal Pradesh (Inde) et ancien État princier des Indes ;
 Dharampur, un village du district de Jhapa au Népal ;
 Dharampur, un village du district de Rautahat au Népal ;
 Dharampur, un village du district de Saptari au Népal.